Shiloh è l'esonimo inglese dell'antica città di Silo, menzionata nell'Antico Testamento.

È anche il toponimo di numerosi centri abitati degli Stati Uniti d'America:
 Shiloh – città della Contea di DeKalb, Alabama
 Shiloh – census-designated place della Contea di Sumter, Carolina del Sud
 Shiloh – città della Contea di Harris, Georgia
 Shiloh – città della Contea di St. Clair, Illinois
 Shiloh – borough della Contea di Cumberland, New Jersey
 Shiloh – census-designated place della Contea di Montgomery, Ohio
 Shiloh – villaggio della Contea di Richland, Ohio
 Shiloh – census-designated place della Contea di York, Pennsylvania
 Shiloh Indian Mounds – sito archeologico

Film 
 Shiloh, un cucciolo per amico (Shiloh) – film del 1996 diretto da Dale Rosenbloom
 Shiloh e il mistero del bosco – film del 2006 diretto da Sandy Tung

Altro 
 Shiloh – nome in codice della scheda di rete wireless che equipaggia la quinta generazione della piattaforma Intel
 Battaglia di Shiloh (6-7 aprile 1862) – battaglia della guerra di secessione americana
 'Til Shiloh –  album di Buju Banton del 1995

Pagine correlate
Silo (disambigua)